El Puig de la Parreguera és una muntanya de 597,5 metres que es troba entre el municipi de la Jonquera, a la comarca de l'Alt Empordà, i la comuna de Morellàs i les Illes, a la del Vallespir, dins de l'antic terme de Riunoguers. Es troba a la zona sud-est del terme de Morellàs i les Illes, a l'antiga comuna de Riunoguers, i al nord-occidental del terme de la Jonquera. És al nord-est del Coll del Pomer.

Referències 

Muntanyes de la Jonquera
Muntanyes de Morellàs i les Illes